Frath ist der Ortsname von

 einem Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen, Bayern, siehe Achslach
 einem Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, siehe Bogen (Stadt)
 einem Ortsteil der Gemeinde Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern, siehe Drachselsried
 einem Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, siehe Wiesenfelden